

Presentación previa 
Rogério Dutra Silva fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante José Hernández.

Guido Pella derrotó en la final a Christian Lindell.

Cabezas de serie 

  Máximo González (Primera ronda)
  Blaž Rola (Segunda ronda)
  André Ghem (Primera ronda)
  Chase Buchanan (Primera ronda)

<ol start=5>
 ''' Guido Pella (Campeón)
  Guilherme Clezar ''(Segunda ronda)
  Nicolás Jarry''(Segunda ronda)
  Guido Andreozzi ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

São Paulo Challenger de Tênis 2015